James Seaton ist der Name folgender Personen:

* James Seaton (Offizier) († 1625), schwedischer Oberst
 James Seaton (Politiker, 1804) (1804–1876), kanadischer Journalist und Politiker
 James Seaton (Politiker, 1822) (1822–1882), neuseeländischer Politiker
 James Seaton (Bischof) (1868–1938), britischer Geistlicher, Bischof von Wakefield
 James Seaton (Anglist) (* 1944), britischer Anglist 
 James Wilson Seaton (1824–1904), US-amerikanischer Anwalt und Politiker